Анджеліна Джолі — американська акторка, фотомодель.
 Джон Джолі — ірландський геолог, один з основоположників радіогеології.